Văsești:
 Văsești, o localitate în județul Alba, Transilvania, România
 Dosu Văsești, o localitate în județul Alba , Transilvania , România

Vezi și 
 Văsescu

Toponime românești